Gaosi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaosi (socken i Kina, Henan), 
 Gaosi (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar